Пинчевский — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Пинчевский, Александр Александрович (род. 1956) — молдавский дипломат, меценат, бизнесмен.
 Пинчевский, Аркадий Ильич (род. 1955) — заместитель губернатора Сахалинской области, предприниматель.
 Пинчевский, Леонид Абрамович (1942—2019) — молдавский и американский художник.
 Пинчевский, Михаил (Мойше) Яковлевич (1894—1955) — еврейский поэт, прозаик, драматург. Писал на идише.